

Astronomia 
 M65 – oggetto del Catalogo di Messier

Trasporti 
 M65 – autostrada britannica tra Preston e Colne nel Lancashire